Алеардо Терці (1870—1943) — італійський книжковий ілюстратор і художник-плакатист.
 Амедео Терці (1872—1956) — італійський художник, ілюстратор та ентомолог.
 Антонія Терці (* 1971) — італійська аеродинамік.
 Джуліо Терці ді Сант'Агата (* 1946) — італійський дипломат. Посол Італії в Ізраїлі (2002—2004), Постійний представник Італії при Організації Об'єднаних Націй (2008—2009), Посол Італії в США (2009—2011), Міністр закордонних справ Італії (2011—2013).
 Крістофоро Терці (1692—1743) — італійський художник доби пізнього італійського бароко і рококо.
 Оттобоні Терці — тиран Парми (1404—1409).
Італійські прізвища